Il singolare del Heineken Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák era il detentore del titolo.
Jonas Björkman ha battuto in finale Kenneth Carlsen 7-6 (7-0), 6-0.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (quarti)
 n/a
  Alberto Berasategui (secondo turno)
  Àlex Corretja (primo turno)

 Hernán Gumy (quarti) 
 Chris Woodruff (secondo turno) 
 Greg Rusedski (primo turno) 
 Martin Damm (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BellSouth Open 1997
ATP Tour 1997